silver als kleurnaam in HTML, een lichte tint van grijs (75% rood, 75% groen, 75% blauw, oftewel RGB #C0C0C0), zie Lijst van HTML-kleuren
 Silver (computerspel), een computerspel uit 1999
 Silver (voornaam)
Fictieve personages
Long John Silver, personage uit het boek Schateiland van Robert Louis Stevenson
Silver the Hedgehog, zilverkleurige antropomorfe egel uit de Sonic the Hedgehog-franchise
Personen met de achternaam Silver
 Emily Silver, Amerikaans zwemster
 Michael B. Silver, Amerikaans acteur, filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver
 Stacy Silver, Tsjechisch fotomodel en pornoactrice

Zie ook 
Silver City (doorverwijspagina)
Silver Creek (doorverwijspagina)
Silver Lake (doorverwijspagina) 
Silver Springs (doorverwijspagina) 
Silver Star (doorverwijspagina)